Анатолий Кузовников:
 Кузовников, Анатолий Александрович (1922-2004) — советский российский физик, профессор.
 Кузовников, Анатолий Петрович (1905—1993) — Герой Советского Союза (1944);